CRX10 — корейский учебный робот, создан компанией CNRobot Co. Ltd., в Корее, город Тэджон. Высота робота 79,5 см, ширина 197, длина 192. Способен передвигаться со скоростью до 1 м/с. CRX10 поддерживает следующие языки программирования: Android, AVR, SPL, кроме того программную платформу MRDS (Microsoft Robotics Developer Studio), Windows-ориентированную среду для разработки и создания роботизированных приложений различного уровня сложности, среда включает в себя визуальный программный модульный инструмент для создания и отладки роботизированных приложений, визуальный язык программирования (VPL) в помощь начинающим робототехникам, кроме того она позволяет моделировать поведение роботов, дает упрощенный доступ к датчикам и исполнительным механизмам робота, поддерживает возможность создания робототизированных приложений с помощью других программных языков и позволяет реализовывать удаленные сценарии управления.

Спецификация робота 
 Матричный индикатор
 Скорость: 1 м/с
 Устройство для перевозки грузов
 Грузоподъёмность: 10 кг
 ЦПУ: Atmega 128, Atmega 88 Dual Processor
 DC мотор с энкодером/30:1/12 В
 Батарея: 11.1 В Литий-ионный аккумулятор 2.6 А·ч или 6 батареек типоразмера AAA, время работы 6 часов
 4 колеса, диаметр 60,1 мм, специальные «шины»
 Датчики: оптический датчик положения (3 шт), IR сенсоры (7 шт), датчики звука (4 шт)
 Возможности сетевого взаимодействия: антенна, кабель UART, беспроводная локальная вычислительная сеть, Bluetooth: GAP, SPP.
 Зуммер

Функциональные возможности 
 возможность слежения за источником звука
 обход препятствий
 слежение за линией
 возможность автономного движения
 грузоподъемность (до 10 кг)
 повышенная проходимость
 повороты по часовой стрелке
 повороты против часовой стрелки
 распознавание изображения (опционально)
 дистанционная связь
 матричный индикатор
 поддержка программного языка VPL (Visual Programming Language в среде MRDS
 поддержка программного языка SPL (Simple Programming Language)
 поддержка программного языка Android
 поддержка программного языка AVR

Аксессуары 
 пульт дистанционного управления
 лоток для перемещения груза
 камера (опционально)
 Зарядное устройство

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт разработчика 
 учебный робот CRX10 на сайте разработчика
 учебный робот CRX10 на сайте разработчика 
  Daejeon Technopark Newsletter# 61 
 
 
 
 
 
 
 씨엔로봇(주), 교육용 로봇 CRX10 출시 — KAR (Korea Association of Robot Industry) newsletter 
 CRX10 브로슈어 — CRX10 brochure on Korea Association of Robot Industry website 

Учебные роботы
Игрушки-роботы
Устройства телеприсутствия
Интеллектуальная робототехника
Роботы Кореи